«Братва 2: Город крэка» — боевик режиссёра Дэниела Мэтмора, показывающий угнетённую жизнь афроамериканцев в чёрных гетто США.

Сюжет 

Главный герой фильма молодой фотограф, афроамериканец. Он решил прервать свою спокойную жизнь в относительно безопасном районе и отправляется в «чёрные кварталы». Его цель — противостоять насилию и попытаться изобличить нравы таких гетто, а может и изменить их. Ему помогает его новый друг, который чувствует себя в афроамериканских гетто как рыба в воде.

Пытаясь выполнить свою миссию, герой впутывается в свой мир «чёрных» кварталов. Он фотографирует девиц лёгкого поведения, чтобы поднять и эту проблему. Молодой фотограф сталкивается с наркоторговцами; главой наркомафии, местным «крестным отцом» — бывшим испанским священником; злобными бандитами, расистами, которые хотят уничтожить население гетто.

В ролях 
 Брайан Пол Стюарт — фотограф
 Мак Кинли Уинстон
 Ивонн Керси
 Дэн Чарлтон
 Биас Эрнандес (Кетцал Кастро Биас Эрнандес)
 Кетцал Кастро (Кетцал Кастро Биас)
 Уильям Фэррьер
 Питер Уитрок
 Джордж Франко
 Дондр Уитфилд — танцор брэйкданса

Интересные факты 
 Этот фильм часто сравнивают с фильмом Байкеры
 Фильм не является продолжением первой части, как это заявлено в титрах
 В фильме подняты проблемы наркоторговли, проституции, унижения афроамериканцев в США
 Быт и нравы нью-йоркского гетто показаны крайне реалистично

См. также 
 Фильм «Братва»
 Фильм «Байкеры»
 Гетто

Ссылки 
 
 Фильм «Братва 2: Город крэка»   на сайте Rotten Tomatoes
 Фильм «Братва 2: Город крэка»  на сайте All Movie Guide

Фильмы-боевики США
Фильмы Дэниела Мэтмора
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях